Салча има више значења:

 Салча (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Салча (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Салча (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Салча (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Салча (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Салча (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Салча (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Салча (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Салча (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Салча (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији
 Општина Салча (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Салча (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Салча (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији